Ziarat steht für:

 Ziarat (Stadt), Stadt in der pakistanischen Provinz Belutschistan
 Ziarat (Distrikt), Distrikt in der pakistanischen Provinz Belutschistan 

Siehe auch:
 Ziyāra